Вальтер Мигула (, 1863  — 1938) — немецкий  и , . Занимался систематикой простейших и лишайников.

В 1888 году во Вроцлаве () он получил учёную степень.

В 1890 году получил степень бакалавра в Техническом институте Карлсруэ.

С 1893 года преподавал в Техническом институте Карлсруэ.

С 1904 по 1915 годы — профессор лесной академии в городе Эйзенахе.

Им опубликованы — наряду с научными работами — популярные произведения по общей биологии растений.
Известен как пионер систематики бактерий. Работал в качестве специалиста по бактериологии в научно-исследовательском институте, расположенном в Карлсруэ. В микробиологии он известен как первооткрыватель  важного в биотехнологическом отношении рода бактерий , для которого описал экологические и клинические характеристики.

Существует вид бактерий, названный в честь Мигулы, — .

Научные работы 
 Über ein neues System der Bakterien. Arbeiten aus dem Bakteriologischen Institut der Technischen Hochschule zu Karlsruhe 1. 1894.
 Die Characeen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. New York : Johnson, 1971, 1. reprinting [d.] 2. Aufl., Leipzig, Kummer, 1897
 Morphologie, Anatomie und Physiologie der Pflanzen. - 2., verb. Aufl. - Leipzig : Goeschen, 1906
 Meeresalgen u. Armleuchter-Gewächse. — Stuttgart : Francksche Verlh., 1922
 Die Desmidiazeen. — Stuttgart : Franckh, 1924, 2. Aufl.
 Die Spaltalgen. — Stuttgart : Franckh, [1925], 2. Aufl.
 Die essbaren und giftigen Pilze aus W. Migulas Kryptogamenflora von Deutschland. — Berlin-Lichterfelde : H. Bermühler, 1925
 Pflanzenbiologie. — Leipzig : Quelle & Meyer, 1926, 2., verb. Aufl.
 Die Flechten, in: Thomé-Migula, Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Abt. II. Kryptogamen-Flora. 1926. Bd. XII. Die Flechten, Lief. 250
 Die Laubmoose. — Stuttgart : Franck'sche Verlh., 1928
 Lebermoose und Torfmoose. — Stuttgart : Franckh, 1932
 Thomé, Otto Wilhelm: / Flora von Deutschland, Österreich u. d. Schweiz: / Abt. 2. Krytogamen-Flora / Bd. 3. Pilze 1934

Примечания 

Бактериологи Германии
Физиологи Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Преподаватели Технологического института Карлсруэ